Round Mountain hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
Round Mountain (California)
Round Mountain (Nevada)
Round Mountain (Texas)